A Seleção Austríaca de futebol americano, é a representante no futebol americano da Áustria. É controlada pela AFBÖ. Eles competiram pela primeira vez a Copa do Mundo de Futebol Americano em 2007. Eles são membros da EFAF.

Uniformes

Ligações externas
http://www.football.at/Football/Nationalteams/Nationalteam.aspx
http://ifaf.org/countries/federation/2/176

Futebol americano da Áustria
Seleções nacionais de futebol americano